"Super Sucessos Infantis (Vol.2)" é o segundo álbum de estúdio da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2000.

Faixas 

 Pot-Pourri 
Patati Patatá
Se Você Quer Sorrir
 Terra de Faz de Conta
 Pot-Pourri Dancing Baby 
Eu Entrei na Roda
Pirulito Que Bate Bate
Mão Direita
O Cravo e a Rosa
Peixe Vivo
Se Essa Rua Fosse Minha
 O Porquinho
 A Galinha Magricela
 A Aeróbica Do Deusão
 Nosso Corpinho
 Depende De Nós
 Os Bichinhos 
 A Felicidade Mora Lá
 Meu Cachorrinho
 Pot-Pourri 
Quando Eu Era...
Não Maltrate Os Animais
A Dança Das Mãos

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 2000 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa